Anagálide acuática puede referirse a:
 El nombre común de la planta Verbascum thapsus.
 El nombre común de la planta Veronica anagallis-aquatica.